Козмице могу бити:

 Козмице (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Козмице (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република